Ragi steht für:
Fingerhirse

 Religiöser Sänger in einem Gurdwara, Ragi Jatha heißt die ganze Gruppe. 

Ragi ist der Name folgender Orte:
 Ragi (Sagiada), Griechenland

Siehe auch:
Raggi